Joel Sánchez peut désigner :
 Joel Sánchez (1974-), un footballeur mexicain ;
 Joel Sánchez (1989-), un footballeur péruvien ;
 Joel Sánchez (1966-), un athlète mexicain, spécialiste de la marche.